Andrzej Markiewicz (1767–1815) – polski prawnik, fizjokrata, filozof
 Andrzej Markiewicz (1900–1943) – polski lotnik, major obserwator
 Andrzej Markiewicz (ur. 1956) – polski malarz
 Andrzej Markiewicz – polski kajakarz